Alpine – marka francuskich samochodów sportowych
 Alpine – zespół i konstruktor Formuły 1
 Alpine – klient e-mail

Producent
 Alpine – producent sprzętu Car-audio
Miejscowości w USA:
 Alpine – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Apache
 Alpine – jednostka osadnicza w stanie Alaska, w okręgu North Slope
 Alpine – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Diego
 Alpine – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Alpine – miasto opuszczone w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Alpine – obszar niemunicypalny w stanie Kalifornia, w hrabstwie Mendocino
 Alpine – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Rio Grande
 Alpine – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Bergen
 Alpine – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Benton
 Alpine – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Brewster
 Alpine – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Utah
 Alpine – miejscowość w stanie Wyoming, w hrabstwie Lincoln
Gminy w USA:
 Alpine (ang. Alpine Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Kent
 Alpine (ang. Alpine Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Stone
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Alpine (ang. Alpine County) – w stanie Kalifornia